El término Pablo Espinosa, un nombre propio, puede referirse, en esta enciclopedia:

 a Pablo Espinosa (1985-), futbolista argentino;
 a Pablo Espinosa (1992-), actor español;
 a Pablo Espinosa, periodista mexicano.